est un album rock alternatif de They Might Be Giants, sorti le  pour iTunes, et le  en CD.

Chansons 
 I'm impressed – 2 min 39 s
 Take out the trash – 3 min 14 s
 Upside down frown – 2 min 17 s
 Climbing the walls – 3 min 15 s
 Careful what you pack – 2 min 40 s
 The cap'm – 3 min 11 s
 With the dark – 3 min 17 s
 The shadow government – 2 min 37 s
 Bee of the bird of the moth – 3 min 31 s
 Withered hope – 2 min 54 s
 Contrecoup – 3 min 11 s
 Feign amnesia – 2 min 29 s
 The Mesopotamians – 2 min 57 s

Cast your pod to the wind (CD bonus) 
 Put your hand on the computer
 I'm your boyfriend now
 Why did you grow a beard?
 We live in a dump
 Brain problem situation
 Sketchy galore
 Microphone
 Vestibule
 Greasy kid stuff
 Metal detector (Live)
 Employee of the month
 Homunculus
 No plan B (Live)
 Morgan in the morning
 Kendra McCormick
 Yeah, the deranged millionaire
 My other phone is a boom car
 I Hear a new world
 (She was a) hotel detective in the future
 Haunted floating eye
 Scott bower
 The Mexican drill
 Cast your pod to the wind

Membres 
 John Flansburgh: chant, guitare
 John Linnell: chant, clavier
 Dan Miller: guitare, piano
 Danny Weinkauf: basse
 Marty Beller: batterie

Album musical sorti en 2007
Album produit par The Dust Brothers